Merzendorf steht für:
 Merzendorf, deutscher Name von Mierzyce, Landkreis Welun, Polen
 Schloss Merzendorf in Lettland

Siehe auch:
 Märzendorfer
 Merzdorf